Päivi est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Patronyme
Päivi Alafrantti (née en 1964), athlète finlandaise du lancer du javelot
Päivi Meriluoto-Aaltonen (née en 1952), archère finlandaise
Päivi Räsänen (née en 1959), femme politique finlandaise

Homonymie de prénom